Phiops steht für 

 Phiops I., griechischer Name des ägyptischen Pharaos Pepi I.
 Phiops II., griechischer Name des ägyptischen Pharaos Pepi II.